Een provincie van Peru, zie Candarave (provincie)
 Een district in Peru, zie Candarave (district)